Una aeronave de combate puede hacer referencia a:
 Avión de caza
 Aeronave de transporte militar
 Helicóptero militar